Operă se poate referi la:

Sensul originar 

 Operă (produs intelectual)/Operă (produs material), opere, substantiv comun feminin având semnificația primară de lucrare, produs final intelectual și/sau material, conform cuvintelor latin opus și/sau celui italian opera;

 Opera Publica, lucrări de domeniu public (construcții sau proiecte de inginerie) din timpul regatului roman, al republicii romane,  și al imperiului roman.

Opere muzicale 

 Operă (gen muzical), gen muzical de tip baroc, originar din Italia post-renașcentistă, care combină muzică și dramă, acoperind subgenuri muzicale, așa cum ar fi:
 Grand Opera,
 Opera bufă,
 Opera seria, (subiecte inspirate cu precădere din mitologie și istorie)
 Operetă, un anumit gen de operă comică care are și porțiuni însemnate de dialog, alături de partea muzicală și de dramaturgie,
 Operă Savoy, stil de operă comică, dezvoltată în epoca victoriană în Anglia;

 Operă chinezească, formă populară de gen muzical dramatic în China, incluzând subgenul Beijing opera;

 Operă (clădire), o clădire construită special pentru a adăposti un teatru de operă;

Opere de stat din România 

  Opera din ... , sau Opera de stat din ... , denumiri oficiale ale companiilor de operă din România; 
 Opera Națională Română

Festivaluri de operă 

 Festivalul Operă și Muzică Clasică din Ponte de Lima, Portugalia

Revistă de specialitate 

 Opera (revistă), revistă de specialitate dedicată operei ca gen muzical, editată în Londra, Marea Britanie

Alte utilizări 

 Ópera (album), album muzical de Todmobile
 Opera (film), film de tipul horror film regizat de Dario Argento
 The Opera, episod din serialul Seinfeld
 Operă moartă, termen naval
 Opera (navigator web), un browser dezvoltat de compania norvegiană omonimă
 Opera Software, companie de software localizată în Oslo, Norvegia
 Opera (stație de premetrou din Antwerpen), o stație de premetrou din Antwerpen
 Opera (trupă), trupă muzicală franceză

Titluri conținând cuvântul Opera 
 
  Opera de trei parale, remarcabilă adaptare de teatru muzical (conform, musical) a unei balade populare englezești din secolul al 18-lea, care a fost reluată de foarte multe ori. 
  A Night At The Opera, album al formației engleze de rock Queen. 
  Fantoma de la operă, roman al francezului Gaston Leroux, publicat ca un roman serializat în Le Gaulois între 1909 și 1910, devenit ulterior piesă, musical și chiar o operă.

Vezi și 

 Operă (clădire)
 Operă (gen muzical)
 Operă (companie)
 Operă de stat (dezambiguizare)
 Royal Opera (dezambiguizare)
 Pop opera (sau Popera)
 Opus
 Soap opera
 Space opera

Substantive comune